Motorola E1 — стільниковий телефон фірми Motorola.

Комплектація: телефон, акумулятор, зарядний пристрій, портативна hands-free, карта пам'яті 64Mb, диск ПЗ, інтерфейсний кабель, інструкція

Опис
Апарат Motorola ROKR E1 побудований на платформі Motorola E398 , відрізняється підтримкою сервісу Apple iTunes, великим обсягом доступної пам'яті, і покращеним дисплеєм, що відображає 262144 кольорів.
Особливості: 2 стереодинаміки, вібросинхронізація, світломузика, підтримка перегляду відео (після заміни ПЗ телефону з'являється відеозйомка)

Схожі моделі 
 Motorola E398
 Motorola V80
 Siemens CX75
 Sony Ericsson K700i
 Motorola C650

Посилання 
 Каталог стільникових телефонів на сайті Motorola 
 Пошук на сайті Motorola
 Пошук на сайті Motorola 

Стільникові телефони Motorola
Мобільні телефони, представлені в 2005 році